El Gran Talca, corresponde a la conurbación Talca-Maule, incluyendo actualmente San Clemente y Pencahue, su población equivale a 321.592 habitantes, convirtiéndola en la sexta conurbación más grande de Chile y una de las más grandes de la zona central.

En la actualidad Talca se consolida como el principal núcleo administrativo de la región, así como también el primer centro industrial, cultural y universitario del Valle Central de Chile1. La acelerada expansión actual del área urbana no solo cubre la comuna de Talca sino también las vecinas de Maule, Pencahue y San Clemente, por lo que su trazado urbano ha debido modificarse de acuerdo con la creciente población y tráfico, con grandes obras viales.

Al oriente, colindante con terrenos que antes eran fértiles valles agrícolas y en donde aún quedan algunas viñas, y al surponiente, donde se ven cultivos en grandes paños, la ciudad de Talca ha expandido su radio urbano en los últimos años.
En contraste, este crecimiento y desarrollo se ha producido en desmedro de la zona céntrica, ya que en el casco histórico aún quedan cerca de 50 hectáreas vacías. Estas, antes tenían construcciones en su mayoría de adobe, pero quedaron dañadas y abandonadas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Esta situación no tiene contentos a los agricultores de la zona, que critican el desarrollo urbano sin planificación. 

En el sector poniente de la ciudad, en los últimos años unas 30 mil personas se han instalado en sitios que están a solo 15 minutos del centro. Este crecimiento llegó al punto que alcanzó a la comuna de Maule, una de las zonas del país con mayor crecimiento porcentual de su población, con el 299% en 15 años.
En el otro extremo de la ciudad, el sector oriente alcanza el 56% de crecimiento urbano de Talca, pues de las 9.500 viviendas nuevas que se han construido en la ciudad, 5.400 están en esa zona, según indica la Cámara Chilena de la Construcción.
En la entidad explican que con el cambio del Plan Regulador, en 2011, se triplicó el área urbana de la ciudad, de 3.508 hectáreas a 10.467 hectáreas, lo que "implica que grandes cantidades de terreno, previamente agrícolas, estén disponibles para la edificación habitacional".
Los extremos de la capital regional del Maule, han generado nuevos polos de crecimiento, con nuevos centros comerciales. "Estamos viendo una dispersión de la ciudad que se ve más deprimida en su centro"

Áreas metropolitanas de Chile